14189 Sèvre – asteroide della fascia principale
 Sèvre Nantaise – fiume dell'ovest della Francia
 Sèvre Niortaise – fiume dell'ovest della Francia